Borislav Bogdanović ist der Name von:
* Borislav Bogdanović (Maler) (1899–1970), serbisch-US-amerikanischer Maler und Pianist
 Borislav Bogdanović (Chemiker) (1934–2010), serbischer Chemiker